V kvalifikaci na Mistrovství světa ve fotbale 2010 ve skupině 1 hrálo 6 evropských národních týmů: Dánsko, Portugalsko, Švédsko, Maďarsko, Albánie a Malta. Přímo na Mistrovství světa ve fotbale 2010 postoupilo mužstvo Dánska, Portugalsko postoupilo do baráže.

  postoupilo na Mistrovství světa ve fotbale 2010.
  se zúčastnilo baráže.

Zápasy 
<div id="Albania v Sweden">

<div id="Hungary v Denmark">

<div id="Malta v Portugal">

<div id="Sweden v Hungary">

<div id="Portugal v Denmark">

<div id="Albania v Malta">

<div id="Sweden v Portugal">

<div id="Denmark v Malta">

<div id="Hungary v Albania">

<div id="Malta v Hungary">

<div id="Portugal v Albania">

<div id="Malta v Albania">

<div id="Portugal v Sweden">

<div id="Malta v Denmark">

<div id="Albania v Hungary">

<div id="Hungary v Malta">

<div id="Denmark v Albania">

<div id="Sweden v Denmark">

<div id="Albania v Portugal">

<div id="Sweden v Malta">

<div id="Hungary v Sweden">

<div id="Denmark v Portugal">

<div id="Malta v Sweden">

<div id="Albania v Denmark">

<div id="Hungary v Portugal">

<div id="Denmark v Sweden">

<div id="Portugal v Hungary">

<div id="Sweden v Albania">

<div id="Portugal v Malta">

<div id="Denmark v Hungary">

Nejlepší střelci 

UEFA skupina 1
Fotbal v roce 2008
Fotbal v roce 2009